Хортен:

 Хортен — город в Норвегии, центр одноимённой коммуны.
 Хортен, Петер (род. 1941) — австрийский певец и музыкант, телеведущий, композитор, писатель.